Hassan est un prénom arabe masculin. Il est utilisé par les chiites et sunnites.

Hassan est aussi un patronyme irlandais, arabe et hébraïque. Il peut être orthographié Hassan, Hasan, Hasane, Assane, Hassane, Hassen, Hasson, Hassin ou Hasaan.

Sens et origine du nom 

Le nom Hassan est répandu dans le monde arabe ( : beau, bon, viril, fort ou bienfaiteur). De par sa parenté étymologique avec Agathe, il est fêté le 5 février. Le nom est généralement donné en référence à Al-Hassan ibn Ali. 

Le nom Hassan vient aussi de l'hébreu ( ) qui signifie « le chantre », ou  encore « le bon chantre » via  l'arabe « bon » et  l'hébreu « chantre ». Hassan est normalement un prénom ou un nom arabe, mais, dans la tradition de la communauté juive Séfarade - Mizrahi, c'est un nom juif. Les Hassan ou Hasson (voir aussi Hassoun), sont plus que vraisemblablement originaires d'Espagne, pays à partir duquel la famille s'est installée au Maroc et à Livourne, Italie en 1492 (voir l'article Décret de l'Alhambra sur l'expulsion des Juifs d'Espagne), puis à partir du  s'est dispérsée à travers l'Empire Ottoman (notamment à Thessalonique, Grèce ; Istanbul, Turquie ; en 1592 à Sidon, au Liban ; Damas, Syrie ; Constantine, Algérie et Tunis, Tunisie).

En outre, à partir de la racine trilitère H-S-N (arabe  ; hébreu  ), d'autres etymologies peuvent être tracées, comme "stockage" ou "thésaurisation de biens précieux" dans le sens trésor comme signe de puissance, de force ou de richesse.

Hassan, malgré sa consonance orientale, est, en Irlande sous sa forme anglicisée Ó hOsáin, un patronyme irlandais traditionnel. Il doit être distingué de Ó hOis í n et Ó hOiseáin (voir Hession et Hishon). Dans le Comté Londonderry, où le nom est fréquent, il est écrit Hassan, Hassen et Hasson. Dans les Rouleaux d'Argent de Foyer Monaghan de 1663 il apparaît sous la forme O'Hassan. Il y avait un Hasson de Wexford parmi les « principaux gentilshommes » de ce comté en 1598, mais cette famille était sans doute de souche non-gaélique ; John Hassan était un négociant influent dans le Wexford cinquante ans plus tôt. Hassan, en tant que nom de famille irlandais, est populaire surtout dans la région de Londonderry en Irlande du Nord ainsi que partout où il y a une diaspora irlandaise considérable comme aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Variantes 
 transcription française : Hassan ou Hassen
 transcription dans d'autres langues (turc) : Hasan
 en Afrique noire : Lassana et Alassane, dérivés de al-Hasan ou bien Assane.
 russe et bulgare : Хасан
 transcription arabe: حسن
 transcription hébraïque : חסן

Souverains marocains 
 Al-Hasan ben Kannûn (?-985), sultan idrisside.
 Hassan  (v. 1836-1894) sultan du Maroc de 1873 à sa mort.
 Hassan II, roi du Maroc (1929-1999).

Autres personnalités 
 Hassan ibn `Alî (624-670), était le petit-fils de Mahomet et le fils aîné d'Ali et Zahra.
 Hasan al-Askari ou Hasan ben Ali ben Muhammad (846–874), onzième imam chiite duodécimain et alaouite.
 Hassan ben as-Sabbah ou Hassan  (1034 ?-1124), surnommé « le vieil homme de la Montagne », chef charismatique des Nizârites
 Al-Hasan ben al-Haytham dit « Alhazen » (965-1039), mathématicien et un physicien.
 Hassan II, imam nizârite ( ?? ??-1166), régna en Perse et en Syrie.
 Hassan al-Wazzan ou al-Hasan ben Muhammad al-Zayyātī al-Fāsī al-Wazzān dit Léon l'Africain (1488-1548), diplomate et explorateur marocain au service du pape.
 Aaron ben Solomon ben Hasun, talmudiste séfarade de Turquie.
 Hasan Corso (1518-1556), né  en Corse Pietro Paolo Tavera. 
 Hasan Ali Shah, Aga Khan  (1800-1881), descendant d'Hassan ben as-Sabbah.
 Hasan Mazhar (??-??), responsable ottoman ayant refusé de participer au génocide arménien dont les travaux juridiques ont permis de condamner à mort les plus importants organisateurs du génocide

Patronyme 

  ;
 Ahmed Mohamed Hassan (1945-), personnalité politique djiboutienne ;
  ;
 Farkhonda Hassan (1930-), universitaire égyptienne ;
 Fawzi Hassan (1939-), boxeur égyptien ;
 Hussein el Hage Hassan (1960-), homme politique libanais ;
 Joshua Hassan (1915-1997), deux fois Ministre en chef de Gibraltar ;
 Mariem Hassan (1958-2015), chanteuse et parolière du Sahara occidental ;
 Manal Hassan (1988-), rameuse d'aviron égyptienne ;
 Margret Hassan (1997-), athlète sud-soudanaise ;
 Mehdi Hasan (né en 1979), journaliste politique britannique ;
 Messaoudi Hassan (1967-), chirurgien algérien ;
  ;
 Mubashir Hassan (1922-2020), homme politique pakistanais ;
 Nazia Hassan (1965-2000), chanteuse pakistanaise ;
 Roy Hasan (1983-), poète israélien ;
 Said Hasan, avocat et homme politique fidjien ;
 Samia Suluhu Hassan (1960-), femme d'État tanzanienne ;
 Samir Hassan, judoka sénégalais ;
 Selim Hassan (1887-1961), égyptologue égyptien ;
 Sifan Hassan (née en 1993), athlète néerlandaise ;
 Yaël Hassan (née en 1952), auteur français d'origine juive ;
 Yahya Hassan (1995-2020), poète danois ;
 Yasmin Hassan (née en 1999), nageuse égyptienne.

Prénom

Toponymie 

 Hassan, une ville de l'État du Karnataka, en Inde ;
 Mosquée Hassan II, à Casablanca, au Maroc ;
 Hassan, un arrondissement de Rabat, au Maroc ;
 Tour Hassan, à Rabat, au Maroc.

Références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom arabe
Patronyme irlandais
Patronyme juif
Patronyme écossais